НАТИ, Нати:

Аббревиатура 
 НАТИ — название Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института (НАМИ) в 1931—1946 годах.
 НАТИ — Научно-исследовательский тракторный институт.
 НАТИ — название платформы Октябрьской железной дороги Лихоборы в Москве до 2020 года.

Фамилия 
 Нати, Джермано (1946—2008) — политический деятель Эритреи

Иное 
 «Нати» — тяжёлый крейсер.

См. также 
 НАМИ